Clinton kan syfta på:

 Clinton (efternamn) – ett efternamn samt pesoner med namnet
 Clinton (engelsk släkt) – en engelsk släkt

Geografi

Kanada 

 Clinton (ort i Kanada), British Columbia, 
 Clinton, Ontario – en ort

Nya Zeeland 

 Clinton, Nya Zeeland – en ort i Otago, Clutha District,

USA 

 Clinton, Arkansas, countyhuvudort, Van Buren County, 
 Clinton, Indiana, Vermillion County, 
 Clinton, Kentucky, countyhuvudort, Hickman County, 
 Clinton, Louisiana, countyhuvudort, East Feliciana Parish, 
 Clinton, Maryland, Prince George's County, 
 Clinton, Missouri, countyhuvudort, Henry County, 
 Clinton, Mississippi, Hinds County, 
 Clinton, North Carolina, countyhuvudort, Sampson County, 
 Clinton, Oklahoma, ort, Custer County, 
 Clinton, South Carolina, Laurens County, 
 Clinton, Tennessee, countyhuvudort, Anderson County, 
 Clinton, Iowa, countyhuvudort, Clinton County, 
 Clinton, Illinois, countyhuvudort, DeWitt County, 
 Clinton, Massachusetts, Worcester County, 
 Clinton, Maine, Kennebec County, 
 Clinton, Michigan, Lenawee County, 
 Clinton, Michigan, Macomb County, 
 Clinton, Minnesota, Big Stone County, 
 Clinton, New Jersey, Hunterdon County, 
 Clinton, Oneida County, New York  – säte för Hamilton College) i Oneida County, 
 Clinton, Clinton County, New York
 Clinton, Duchess County, New York
 Clinton, Ohio, Summit County, 
 Clinton, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Clinton, Wisconsin, Rock County, 
 Clinton, Connecticut, ort, Middlesex County, 
 Clinton, Montana, Missoula County, 
 Clinton, Utah, Davis County, 
 Clinton, Washington, Island County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar